Kefa steht für:

 Kaffa (Provinz), eine ehemalige Provinz in Äthiopien
 Kefamenanu, eine Stadt in Westtimor, Indonesien